Галеран:

 Галеран IV де Бомон, граф де Мёлан — англонормандский аристократ из рода де Бомон, граф де Мёлан и сеньор Бомон-ле-Роже
 Галеран Бретонский — французский рыцарский роман, приписываемый Жану Ренару.